Muiogone är ett släkte av svampar. Muiogone ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Muiogone